Григорий Романович Эйтинген (1889—1959) — советский учёный-лесовод и дендролог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Биография 
Родился 12 января 1889 года в Витебске в семье врача. В пять лет потерял мать, в шестнадцать лет — отца, оставшись сиротой.

В 1909 году окончил в Москве реальное училище, в 1916 году — Петровскую сельскохозяйственную академию (позже носила имя — Московский сельскохозяйственный институт и Тимирязевская сельскохозяйственная академия) и был оставлен при кафедре лесоводства в должности ассистента. С этой кафедрой Григорий Эйтинген был связан почти всю свою жизнь. Одновременно окончил лесной факультет Новоалександрийского института сельского и лесного хозяйства, получив звание ученого лесовода 1-го разряда. В 1918—1923 годах он преподавал дендрологию на Голицинских высших женских сельскохозяйственных курсах. В 1921 году был избран профессором Московского лесотехнического института, в 1923 году получил звание профессора Московского сельскохозяйственного института.

В 1924—1929 годах Эйтинген был консультантом по лесному делу Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР. В 1920-х годах был командирован за границу — в Германию, Швецию, Данию и Австрию — для ознакомления с состоянием лесного хозяйства и образования по лесоводству в Европе. В 1926 году, после смерти профессора Н. С. Нестерова, Г. Р. Эйтинген был избран на должность заведующего кафедрой лесоводства Московского сельскохозяйственного института.

В 1936 году профессору Эйтингену без защиты диссертации присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук, в этом же году он был избран членом Международного Союза лесных опытных станций в Стокгольме. Принимал участие в составлении плана по восстановлению разрушенного войной лесного хозяйства в Белоруссии. В 1945—1947 годах он читал лекции по лесоводству и защитному лесоразведению на биолого-почвенном факультете Московского университета. В последние три года своей жизни (1957—1959) Эйтинген возглавлял кафедру лесоводства в Московском лесотехническом институте.

Жил в Москве в Ружейном переулке, 4. Умер в 1959 году в Москве. Похоронен на Головинском кладбище.

Награды 
 Награждён орденами Ленина и «Знак почета», а также медалями.

Научные труды

Примечания

Ссылки 
 Жизнь и деятельность Г. Р. Эйтингена
 Ученые кафедры лесоводства МГУЛ

Лесоводы СССР
Похороненные на Головинском кладбище
Родившиеся в Витебске
Доктора сельскохозяйственных наук
Выпускники Петровской сельскохозяйственной академии
Авторы учебников
Преподаватели РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Преподаватели Московского государственного университета леса